Катанаев — забайкальская фамилия.

Известные носители 
 Катанаев, Аполлос Всеволодович (1890—1930) — полковник, участник переворота в Омске (1918). Георгиевский кавалер (IV класс, 1919).
 Катанаев, Георгий Ефремович (1848—1921) — генерал-лейтенант, соратник Колчака, историк Сибирского казачьего войска.
 Катанаев, Иван Иванович (род. 1958) — кандидат физико-математических наук, ректор ЗабГГПУ (2006—2012).
 Катанаев, Владимир Леонидович (род. 1973) — доктор биологических наук, профессор фармакологии и токсикологии Университета Лозанны (Швейцария).

См. также 
 Гантимуровы
 Катанаев (фамилия)

Примечания